La División Intermedia 1926, fue la primera edición de la División Intermedia que constituía la segunda categoría en los torneos de Perú en esos años.

El torneo fue jugado por 20 equipos conformado por 10 de Lima, 6 del Callao y 4 de los Balnearios del Sur. El club Association Alianza fue promovido a la división de honor de 1927.

Equipos participantes

Referencias 

1926
Fútbol en 1926
Perú en 1926